El caíd puede referirse a:

 Caíd.
 The Sheik .
 El caíd, ópera de Ambroise Thomas.